Tlatempa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlatempa, Ocuilan, delstaten Mexiko, 
 Tlatempa, Hidalgo, Acaxochitlán, 
 Tlatempa, Guerrero, Chilapa de Álvarez,